Гонёндз:

 Гонёндз — город в Польше, входит в Подляское воеводство, Монькский повят.
 Гонёндз — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Монькский повят, Подляское воеводство.